Joaquín Andrés Clavijo (Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina; 14 de enero de 1998) es un futbolista argentino. Juega como defensor y su primer equipo fue Club Atlético Belgrano (Paraná). Debutó profesionalmente en Atlético Paraná del Torneo Federal A.

Trayectoria 
Joaquín Clavijo se inició futbolísticamente en las inferiores de Club Atlético Belgrano (Paraná), luego tuvo una destacada labor en la liga local que le permitió jugar en las inferiores del club Patronato .  Tras el ascenso de Atlético Paraná al Torneo Federal A , Joaquín mantuvo su lugar en el plantel,  fue promovido al plantel profesional con  23 años. Su debut en el  Torneo Federal A se produjo el 10 de abril de 2022, en el empate de Atlético Paraná 0-0  ante Club Atlético Sarmiento (Resistencia): ese día ingresó a los 81' del segundo tiempo.

Carrera internacional 
En octubre de 2021, Clavijo fue seleccionado para jugar una serie de amistosos con la selección Paralímpica de Futbol..

Luego de haberse disputado la  Copa del Mundo de Barcelona 2022 , Clavijo volvió a ser seleccionado con la selección .

Estadísticas

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
Ficha en Transfermarkt 

Ficha en BDFA

Ficha en Solo Ascenso

Ficha en Interior Futbolero

Futbolistas paranaenses
Futbolistas del Club Atlético Paraná
Futbolistas de Argentina